El Frijolillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Frijolillo, San Martín Chalchicuautla, ort, 
 El Frijolillo, San Antonio, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar